Kroem; Bulgaarse khan uit het begin van de negende eeuw
Krum (Texas); plaats in de Amerikaanse staat Texas